Чоповцы:

 Чоповцы — сотрудники частного охранного предприятия.
 Чоповцы — село в Мукачевском районе Закарпатской области Украины.